Survivant est un manga de Takao Saito (1976)
Survivant est un roman de Chuck Palahniuk (1999)
Survivant est le nom d'un album de Starflam (2001)

Le Survivant